Tälje kan syfta på:
 Tälje – ett äldre namn för Södertälje som på grund av läget gav namn till Norrtälje
 Tälje stadga – utfärdades av kung Magnus Eriksson 1345
 Tälje-Grössjön – en sjö i Ånge kommun i Medelpad
 IK Tälje – en idrottsklubb i Södertälje
 Tälje socken – medeltida namn på nuvarande Västertälje socken

Personer
 Ragnhild av Tälje (1075–1117), ett svenskt helgon

Se även
 Telge